

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łubniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Łubniki – osada wsi Mścice w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino